met de klemtoon op de tweede lettergreep: de lichamelijke gesteldheid van de mens
Van Gestel, veel voorkomende Nederlandse familienaam

Geografie 
 -gestel of -gastel, het achtervoegsel in sommige plaatsnamen (zie hieronder)

België
 Gestel (Berlaar), een deelgemeente in de gemeente Berlaar, provincie Antwerpen
 Gestel (Lummen), een plaats in Belgisch Limburg
 Gestel (Meerhout), een plaats in de provincie Antwerpen
 Gestel (Meeuwen), een plaats  in Belgisch Limburg

Nederland (Noord-Brabant)
 Gestel (Eindhoven), een voormalig dorp, sinds 1920 een stadsdeel in Eindhoven (Zuidoost-Brabant)
 Oud-Gestel, wijk van het stadsdeel Gestel
 Gestel en Blaarthem, een voormalige gemeente waarvan het dorp Gestel deel uitmaakte
 Gastel, dorp in de gemeente Cranendonck (ten zuidoosten van Eindhoven)
 Oud Gastel, oud-heerlijkheid en dorp in de gemeente Halderberge (West-Brabant)
 Nieuw Gastel, oud-heerlijkheid (bestuurscentrum in Oud Gastel) in de gemeente Halderberge
 Oud en Nieuw Gastel, voormalige gemeente rond Oud Gastel en Nieuw Gastel, nu gemeente Halderberge
 Luyksgestel, plaatselijk en regionaal vaak afgekort tot Gestel, een dorp in de gemeente Bergeijk
 Moergestel, in de volksmond ook wel Gèèsel genoemd, een dorp in de gemeente Oisterwijk
 Sint-Michielsgestel (plaats), vaak kortweg Gestel genoemd, een plaats in de landstreek Meierij van 's-Hertogenbosch

Frankrijk
 Gestel (Morbihan), een gemeente in het Franse departement Morbihan

Personen met de achternaam Gestel
Leo Gestel, een Nederlands kunstschilder.